Kazimieras Vasiliauskas (1922–2001) – litewski duchowny rzymskokatolicki
 Kazimieras Vasiliauskas (ur. 1990) – litewski kierowca wyścigowy